

Lieux 

 Rouillac, nouvelle commune française de la Charente depuis 2016
 Rouillac, ancienne commune de la Charente, avant 2016
 Rouillac, commune des Côtes-d'Armor
 Rouillac, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Gageac-et-Rouillac
 Rouillac, ancienne commune du Gers, aujourd'hui intégrée à Gimbrède. Le château de Rouillac y est situé.
 Rouillac, lieu-dit de la commune de Montcuq dans le Lot sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle

Personnalités 

 Aymeric Rouillac, journaliste et commissaire-priseur français
 Philippe Rouillac, commissaire-priseur français

Lien externe 
 

Patronyme breton
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France